Agdistis (mythologie), een hermafrodiet monster in de Frygische mythologie
 Agdistis (geslacht), een geslacht van vlinders